Amistad (span. Freundschaft) steht für:

 Amistad (Schiff), ein durch einen Sklavenaufstand bekanntes Schiff
 Amistad-Prozesse, die zu dem Sklavenaufstand geführten Gerichtsverhandlungen
 Amistad (Film), Verfilmung des Aufstandes und der Prozesse
 Amistad-Kärpfling, Süßwasserfisch

Amistad oder La Amistad steht für folgende geografischen Objekte:

 Amistad (New Mexico), Ort in New Mexico
 Amistad Acres, Ort im Val Verde County, Texas
 Amistad Village, Ort im Val Verde County, Texas
 Amistad Memorial, Park im New Haven County, Connecticut
 Amistad National Recreation Area, Park im Val Verde County, Texas
 Amistad Park (Bexar County, Texas), Park im Bexar County, Texas
 Amistad Park (Nueces County, Texas), Park im Nueces County, Texas
 Amistad National Recreation Area, Erholungsgebiet in Texas
 Amistad Land and Cattle Company Airport, Airport im Union County, New Mexico
 Nationalpark La Amistad, Nationalpark in Costa Rica und Panama
 Ruta de la Amistad, Skulpturenweg in Mexiko-Stadt, Mexiko